Ljestvice liga osmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2014./15.

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica uoči posljednjeg kola 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Našice

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Valpovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska, ljestvica 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska, rezultati 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska, ljestvica 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska, rezultati 
 HNK Borovo Vukovar 
 rsssf.com

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 8. rang
  

2014-15
 8